Frente Democrático Nacional puede referirse a algunas asociaciones políticas distintas:
El Frente Democrático Nacional (México).
El Frente Democrático Nacional (Perú).
El Frente Democrático Nacional (Rumania), coalición de partidos de la izquierda rumana tras la Segunda Guerra Mundial.
El Frente Democrático Nacional (Venezuela) 1964-1973.
El Frente Democrático Nacional (Ecuador).